Йордан Тимотеев Венедиков е български офицер (генерал-майор), историк и публицист. Ползва псевдоними като Презвитер Козма, Тит Ливий, а заедно с Петър Дървингов ползват псевдонима П. Ю. Вендаров.

Биография 

Йордан Венедиков е роден на 15 януари (27 януари нов стил) 1871 г. в село Баня в големия български род Венедикови. Брат е на военния деец Димитър Венедиков и баща на археолога Иван Венедиков и на видния юрист Петко Венедиков. След 1878 година, когато съгласно Берлинския договор Баня остава в границите на Османската империя, семейството му се преселва в столицата на новосъздаденото княжество България София, където баща му притежава работилница за сапун и свещи още от 1865 г. До 5-и клас Венедиков учи в Първа софийска мъжка гимназия.

На 25 август 1889 г. Венедиков постъпва във Военното на Негово Княжеско Височество училище в София и го завършва през 1892 г. с отличие – на 2 август е произведен в чин подпоручик и зачислен в 1-ви конен полк в София.

През 1895 г. Йордан Венедиков става член на Македонския комитет. След арменското въстание през 1895 г., по инициатива на Трайко Китанчев се подготвя Четническата акция за освобождаване на българите в Македония. Венедиков изоставя военната служба и взема участие в акцията, като оглавява чета в Струмишката дружина.

През 1908 година завършва военната академия в Торино, Италия и същата година служи като адютант в Кавалерийската инспекция, а от 1911 г. е командир на ескадрон в 1–ви конен полк. Участва в двете Балкански войни като командир на ескадрон. Служи и в 3-ти конен полк. През 1914 г. е назначен за временен помощник-началник на Военноисторическата комисия в Щаба на армията.

През Първата световна война (1915 – 1918) е командир на 4-ти конен полк. В началото на 1917 година полковник Венедиков е назначен за началник на щаба на 4-та Преславска дивизия. На 16 март 1917 г. е назначен за командир на 1-ва бригада от Беломорската отбрана, а през 1918 г. е офицер за поръчки при Щаба на действащата армия. В запас излиза през 1919 година и се отдава на журналистическа и военно-научна работа. През 1936 година за големите му заслуги му е присвоено звание генерал-майор.

Българска военна история 

Още по време на военната си служба Венедиков усилено се занимава с изследователска работа по теми от българската военна история. От 1914 до 1916 година е заместник-председател на Военноисторическата комисия при военното министерство. През 1901 година е издадена негова статия за войните на българите по времето на цар Калоян, а през 1903 година – брошурата му „Бележки по военния бит на старите българи (Първо българско царство)“. През 1910 година публикува труда си, посветен на Сръбско-българската война (1885). Следващите му проучвания му спечелват името на едно от светилата на българската военна историография. Публикациите на Венедиков засягат проблеми на военната история от Ранното Средновековие до участието на България в Първата световна война. С неговото име са свързани капиталните издания на Военноисторическата комисия за Сръбско-българската война. Някои от научните му изследвания са свързани с бойния път на 4-та Преславска дивизия и полковете, влизащи в нея.

Генерал-майор Йордан Венедиков умира в дома си на 7 ноември 1957 г. в София.

Семейство 
Йордан Венедиков е женен и има 4 деца.

Военни звания 
 Подпоручик (2 август 1892)
 Поручик (2 август 1896)
 Капитан (1903)
 Майор (31 декември 1908)
 Подполковник (14 юли 1913)
 Полковник (16 март 1917)
 Генерал-майор (31 декември 1935)

Награди 
 Военен орден „За храброст“ IV степен 2 клас
 Царски орден „Св. Александър“ III степен и IV степен с мечове по средата
 Народен орден „За военна заслуга“ III степен, IV степен и V степен с военна лента
 Орден „За заслуга“ на обикновена лента
 Медал „За наука и изкуство“

Библиография 

 Венедиков, Й, Петър Дървингов, Буквар от 1895 г. за възрастни хора, 1899
 Венедиков, Й, Петър Дървингов, Читанка от 1895 г. за възрастни хора, 1899
 Венедиков, Й, Петър Дървингов, Нравоучения – 1895 г. за възрастни хора, 1899
 Венедиков, Й, История на Сръбско-българската война (1885 г.) По най-нови източници и неиздавани документи, София, 1910 г., 413 с.
 Венедиков, Й, Войните за обединението на българите в XII в., София, 1918, с. 118
 Венедиков, Й, История на въстанието в Батак 1876 г., София, 1929
 Венедиков, Й, История на доброволците от Сръбско-българската война, София, 1935, с. 215
 „Спомени от София при Освобождението“, публикувано в сп. „Сердика“, бр. 3, София, 1938 година
 Венедиков, Й, История на 24-ти пехотен черноморски на Нейно Величество царица Елеонора полк в Балканската, Междусъюзническата и Европейската война 1912 – 1913 и 1915 – 1918, София, 1939, с. 493
 „Легендата за Св. Димитър Солунски“, публикувано в списание „Отечество“, книжка 37, София, 1917 година

Източници 
 Зафиров, Д., Златарева, А., Генерал Йордан Венедиков – избрани произведения, София, 1991, Военно издателство

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОК
Български военни историци
Български общественици от Македония
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Генерал-майори от Царство България
Четиринадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден „За военна заслуга“
Български офицери от Македония
Български учени от Македония
Родени в Баня
Починали в София
Йордан
Членове на Българското географско дружество
Български имигранти от Македония в София
Възпитаници на Торинската военна академия
Български историци от Македония
Участници в Горноджумайското въстание